O Campeonato Alagoano de Futebol de 1965 foi campeonato de futebol da Alagoas. A competição foi organizada pela Federação Alagoana de Futebol e o campeão foi o Centro Sportivo Alagoano

Campeonato Alagoano de Futebol
Futebol de 1965 em Alagoas